Бэри () — многозначный термин.

  — деревня и гражданский приход в Кембриджшире, Англия.

 Бэри, Мари Блэйз де (1813— 1894) — французская и английская писательница.
 Бэри, Шарлотта Сьюзан Мари (1775—1861) — английская писательница и поэтесса.